Jamu bezeichnet:
 Jamu (Pharao), ein altägyptischer Kleinkönig aus der Hyksos-Zeit, 16. Dynastie
 Jamu (Medizin), ein traditionelles indonesisches Naturheilmittel
 Jamu Mare, ein Ort im rumänischen Kreis Timiş
 den archäologischen Fundort Kom el-Hisn, der im Altertum auch Jamu oder Yamu genannt wurde.

JAMU steht für:
 Janáčkova akademie múzických umění v Brně, eine tschechische universitäre Hochschule für Musik und Theater

JAMU